Конрад Мёнх (Conrad Moench, 15 августа 1744, Кассель — 6 января 1805, Марбург) — немецкий фармацевт, химик, профессор ботаники Марбургского университета.

Краткая биография 
Автор ряда работ по ботанике, с 1781 года профессор ботаники в Касселе, с 1786 года и до конца жизни — профессор ботаники в Марбургском университете, в котором в 1792 году организовал учебно-исследовательскую лабораторию по изучению химии и фармацевтики; основатель ботанического сада в Марбурге.

Будучи оппонентом Карла Линнея и последователем Фридриха Медикуса, Мёнх пытался разработать свою систему классификации растений, делившую весь растительный мир на восемь классов. Первые семь классов, включающие явнобрачные растения, делились на девять порядков каждый; восьмой класс составляли тайнобрачные: папоротники, мхи, печёночники и губки. Своей классификацией Мёнх пытался улучшить систему Линнея, однако, система Линнея получила широкое распространение, разработки же Мёнха были забыты.

Наиболее известная его работа — «Methodus plantas horti botanici et agri Marburgensis»; в ней содержится описание флоры окрестностей Марбурга согласно разработанной автором классификации растений. В своих работах Мёнх описал около 200 родов растений и множество видов.

Названы в честь Мёнха 
Именем Конрада Мёнха были названы несколько родов растений, например,  и , но в современной номенклатуре закрепилось только название  семейства .

Работы 
 Enumeratio plantarum indigenarum Hassiae praesertim inferioris. Sumptibus auctoris, Kassel 1777
 Bemerkungen über einige einfache und zusammengesetzte Arzneymittel. Fleischer, Frankfurt 1781
 Verzeichniß ausländischer Bäume und Stauden des Lustschlosses Weissenstein bey Cassel. Fleischer, Frankfurt, Leipzig 1785.
 Methodus plantas horti botanici et agri Marburgensis : a staminum situ describendi / auctore Conrado Moench. Marburgi Cattorum : in officina nova libraria academiae 1794
 Systematische Lehre von denen gebräuchlichsten einfachen und zusammengesezten Arzney-Mitteln. Marburg, 1792—1795
 Einleitung zur Pflanzen-Kunde. Akademischen Buchhandlung, Marburg, 1798
 Arzneymittellehre der einfachen und zusammengesetzten gebräuchlichen Mittel. Marburg, 1800
 Supplementum Ad Methodum A Staminum Situ Describendi. Marburg, 1802

Примечания

Литература 
 Mönch, Konrad Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 22, Duncker & Humblot, Leipzig 1885, S. 163 f.

Преподаватели Марбургского университета
Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии